Zack MacEwen (né le  à Charlottetown dans la province de  l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Le 3 mars 2023, MacEwen est échangé aux Kings de Los Angeles contre un choix de  ronde en 2024 et l'ailier gauche Brendan Lemieux.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||9 ||1 ||1 ||2 ||6 ||9 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
| 2015-2016 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||66 ||10 ||30 ||40 ||56 ||17 ||4 ||4 ||8 ||14
|-
| 2016-2017 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||66 ||31 ||43 ||74 ||90 ||7 ||6 ||3 ||9 ||2
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||66 ||10 ||23 ||33 ||56 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||69 ||22 ||30 ||52 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH ||20 ||5 ||6 ||11 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH ||17 ||5 ||1 ||6 ||20 ||6 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
| 2020-2021 || Canucks de Vancouver || LNH ||34 ||1 ||1 ||2 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 75 || 3 || 6 || 9 || 110 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Flyers de Philadelphie || LNH || 46 || 4 || 5 || 9 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Kings de Los Angeles || LNH || || || || || ||

| 176 || 13 || 14 || 27 || 233 || 6 || 0 || 0 || 0 || 9

Références 

Naissance en juillet 1996
Naissance à Charlottetown
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver 
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley